Демер (, ) — бельгийская река, протекающая через провинции Фламандский Брабант и Лимбург. Название реки восходит к кельтскому tam (тёмный) и ara (вода). Демер относится к бассейну Шельды.  

Разливы Демера в период сильных дождей наносят существенный ущерб экономике региона: так в 1998 году ущерб составил более 16 миллионов евро.

Течение 
Исток Демера находится в Кетсингене. Сначала река течёт на север, но у Билзена поворачивает на запад. Демер течёт через Хасселт, Люммен, Дист, Зихем и Арсхот, и впадает в Дейле у Верхтера. Через Дейле, Рюпел и Шельду воды Демера впадают в Северное море. Основными притоками Демера являются Херк, Гете, Велпе, Зварте-Бек («Чёрный ручей»), Хюлпе, Мотте и Винге.

Исторические сведения 
Демер был впервые упомянут в 870 году. Согласно Мерсенскому договору по Демеру проходил раздел владений умершего бездетным лотарингского короля Лотаря II, умершего в 869 году. В то время, однако, Демером называлась Дейле, сегодня же Демером называется один из притоков Дейле.

Фотографии

Примечания 

Бассейн Шельды
Реки Лимбурга (Бельгия)
Реки Фламандского Брабанта